Fasti Ostienses — це календар римських магістратів та важливих подій з 49 до н. е. до 175 року нашої ери, який був знайдений в Остії, головному морському порту Риму . Разом із схожими надписами, такими як Fasti Capitolini та Fasti Triumphales у Римі, Fasti Ostienses є частиною хронології, відомої як Fasti Consulares, або Consular Fasti.

Fasti Ostienses спочатку писали на мармурових плитах у громадських місцях, або ж на Остіанських форумах, або в храмі Вулкана, божества — хранителя Остії. Згодом вони були розібрані та використовувались як будівельний матеріал. Після повторного відкриття вони були одним з основних джерел хронології ранньої Римської імперії разом з істориками, такими як Тацит, Светоній і Касій Діон .

Історія 
Термін " Fasti " спочатку означав календарі, які були опубліковані понтифікаціями, де було вказано дні, в які дозвлено вести бізнес (фасті), та ті, у які це було заборонено з певних релігійних причин (нефасті). Ці календарі часто мали в собі дати щорічних магістратів. У багатьох стародавніх культурах одним із найпоширеніших способів позначення окремих років були імена головуючих магістратів. Консулами, що обиралися щорічно, були однойменні магістрати в Римі, і тому списки консулів, які датуються багато років тому, були корисними для позначення історичних подій. З часом такі списки також почали називати fasti .

Розташована в гирлі Тібру, Остія була основним морським портом Риму з раннього періоду до третього століття нашої ери, коли її захопив Порт . Fasti Ostienses гравіювались в громадському місці десь у містах, проте де конкретно вони знаходилсь невідомо; можливо, на місцевому форумі або на стінах храму Вулкана, місцезнаходження якого теж не було встановлено. У будь-якому випадку вони, ймовірно, знаходились під наглядом Понтифіка Волкані, священика Вулкана в Остії. Це призначення декілька разів згадується у збережених фрагментах Ostienses. Різьблення остійських фасті, вірогідно, розпочалося ще в часи диктатури Сулли, в 81 році до нашої ери, але найдавніша збережена частина записує події з 49 по 44 рік до нашої ери. Останній збережений рік — 175 р. н. е., але є багато прогалин, і більшість збережених років пошкоджено.

Досі невідоми, в який час фасті розібрали, щоб повторно використати в якості будівельного матеріалу; вони, можливо, були залишені ще за правління династії Северан, проте, вірогідно, що це сталося після появи християнства як державної релігії в кінці четвертого століття або й пізніше, коли місто опинилося під загрозою набігів з боку суші та моря протягом V ст. Проте, з 9 по 19 століття старе місто було фактично занедбане, і його розглядали як джерело матеріалу для будівництва в інших місцях.

Зміст 
Кожного року Ostienses надавали список консулів, включаючи два ординари, консулів, які вступили на посаду в січні, і традиційно давали власні імена року, а потім і усіх суфектів, консулів, які вступили на посаду після відставки або ж смерті їхніх попередників протягом року. За республіки суффекти консулів могли обиратись лише у звязку зі смертю одного з ординарів або якщо той був вимушений піти у відставку. Але в імперські часи імператори призначали дві, чотири або навіть шість пар консулів протягом року.

Частково причина збільшення кількості консулів було виявлення прихильності до римської аристократії, перебування якої на консульстві навіть на недовгий період було великою пошаною; проте практичнішою причиною було зайняти велику кількість важливих посад в імперській бюрократії, які традиційно очолювали колишні консули.

Як правило, кожна пара консулів вступала на посаду на початку, або календи, місяця, хоча іноді консули обіймали посаду в Іди чи Нони, або в рідких випадках між цими датами. Більшість імператорів кілька разів займали консульство, як правило, виконуючи обов'язки одного з ординарів, а потім піддаючи у відставку, часто вже в січневі іди.

Крім консулів, Ostienses перерахували місцевих duumviri jure dicundo, головних магістратів Остії, яким також було доручено проводити перепис населення кожней п'ятий рік. За кілька років також згадуються префекти, але це також були місцеві чиновники, які часто носили імена тих самих сімей, які регулярно постачали міські дуумвіри.

Розташовані між римськими консулами та остіанськими магістратами, Ostienses описують важливі події, до прикладу ті, що пов'язані з імператором або імператорською сім'єю, смерть видатних осіб, а також освячення статуй і храмів. Більшість уваги зосереджена на подіях у Римі, хоча також зафіксовано декілька подій місцевого значення для Остіан, включаючи призначення нових жерців Вулкана та пожертвування конгіарії .

Хоч і збережені частини фасті охоплювали майже двісті двадцять п'ять років, лише близько вісімдесяти п'яти років збереглися частково. Більше того, на відміну від Fasti Capitolini, ці фасті не реєстрували родини консулів, що неабияк ускладнювало просопографію Імперії. Тим не менш, Fasti Ostienses є надзвичайно цінними як джерело для імен та хронології багатьох консулів, які займали посади під час імперії.

Транскрипція 
У наступних таблицях наведено суддів та події з останньої реконструкції Fasti Ostienses . Роки, подані в колонках ліворуч, засновані сучасною наукою; оригінальний напис не містить років. Частини назв та тексту в квадратних дужках вставлено. Крапки (крапки) були подані для скорочень. Відсутній текст позначається крапками в дужках, [. . . ]. У цих таблицях використовуються сучасні конвенції для розрізнення між I та J, а також U та V. В іншому випадку назви та примітки наводяться так, як написано у фасті.

магістратури 

 Coss. = консули, консули
 Суф. = consules sufffecti
 IIviri = дуумвіри, дуумвіри
 cpq = censoria potestate quinquennales, з правом проводити п'ятирічну перепис населення
 Praef. = praefecti, префекти
 pc = patronus coloniae, покровитель колонії
 ppc = patronus perpetuus coloniae, вічний покровитель колонії
 Кал. = ex Kalendis, від календ, або ad  Kalendas, день «x» перед календою (перший день кожного місяця).
 Не = ex Nonis, від Nones, або ad  Nonas, день 'x' перед Nones (сьомий день березня, травня, липня та жовтня і п'ятий день усіх інших місяців).
 id. = ex Idibus, від Ід, або ad  Idus, день «x» перед Ідами (п'ятнадцятий день березня, травня, липня та жовтня та тринадцятий з усіх інших місяців).

Преноміна 
У Fasti Ostienses з'являються такі преноміни. Більшість регулярно скорочувалися.

 A. = Aulus
 Ap. = Appius
 C. = Gaius
 Cn. = Gnaeus
 Faustus (not abbreviated)
 L. = Lucius
 M. = Marcus
 M'. = Manius
 P. = Publius
 Q. = Quintus
 Ser. = Servius
 Sex. = Sextus
 T. = Titus
 Ti. = Tiberius

Перше століття до нашої ери

Перше століття нашої ери

Друге століття

Див. також 
 Список римських консулів
 Список давньоримських фасті
 Римський календар

Примітки

Бібліографія 

 Теодор Моммзен та інші, Corpus Inscriptionum Latinarum (Тило латинських написів, скорочено CIL), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (1853 — дотепер).
 Словник Гарпера з класичної літератури та старожитностей, Гаррі Терстон Пек, під ред. (Друге видання, 1897).
 Oxford Classical Dictionary, NGL Hammond and HH Scullard, eds., Clarendon Press, Oxford (друге видання, 1970).
 Ладіслав Відман, Fasti Ostienses: Edendos, Illustrandos, Restituendos Curavit, друге видання, Československá Akademie, Прага (1982).
 Бернхард Бремер, «Fasti Ostienses» у фільмі Brill's New Pauly (2006).
 Крістер Бруун, «Громадські ритуали в імперській Остії», у " Рітуальній динаміці та релігійних змінах у Римській імперії ", стор. 123–141, Koninklijke Brill NV, Leiden (2009).

Посилання 
 " Календар Ромула ", в римському календарі .
 " Рання Остія ", в Остії: портове місто Риму ].
 " Ранній римський календар ", у календарях крізь віки .
 Грут, Джеймс Грут, " Fasti Antiates ", в Encyclopedia Romana .

Римський календар
Консули Римської імперії
Римські Консули